Аревік  — села у Вірменії:
 Аревік (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Аревік (Ширак) — у марзі Ширак.